Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2023 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, игры которого прошли с 11 по 17 декабря в Аскере Норвегия (группа А) и в Бытоме Польша (группа В).

Регламент 
По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получает право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2024 года, а команда, занявшая последнее место, переходит в группу B.
По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получает право играть в группе А, а команда, занявшая последнее место, переходит в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2024 года.

Итоги

Группа A 
  Сборная Норвегии вышла в ТОП-турнир ЧМ 2024
  Сборная Словении вылетела в группу В первого дивизина ЧМ 2024

Группа B 
  Сборная Японии вышла в группу А первого дивизина ЧМ 2024
  Сборная Южной Кореи вылетела в группу А второго дивизина ЧМ 2024

Участвующие команды 
В чемпионате должны были принять участие 12 национальных команд — десять из Европы и две — из Азии. Сборные Италии и  Южной Кореи перешли из второго дивизиона, остальные — с турнира первого дивизиона 2022 года.

Группа А

Группа В

Арены

Судьи 
ИИХФ утвердила 14 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2023 года. 
В группе А первого дивизиона участвуют 7 главных и 7 линейных судей.

Группа А

Главные судьи
  Пьер Деан (DEAHEN Pierre)
  Никлас Лундсгор (LUNDSGAARD Niclas)
  Марк Пирс (PEARCE Mark)
  Кристиан Перссон (PERSSON Christian)
  Грегор Режек (REZEK Gregor)
  Даниэль Шоош
  Джек Ён (YOUNG Jack)

Линейные судьи
  Ренарс Давидонис 
  Кристофер Ден (DEHN Christopher)
  Тим Хеффнер
  Герман Йохансен (JOHANSEN Herman)
  Давидс Розитис
  Кристофер Уильямс
  Винсент Зеде

В группе B первого дивизиона участвуют 7 главных и 7 линейных судей.

Группа B 

Главные судьи
  Андреас Хубер
   Юрай Конц
  Павел Косидло
  Трой Муррей
  Иржи Ондрачек (Jiří Ondráček)
  Омар Пинье
  Владимир Ефремов

Линейные судьи
  Себастьян Бединек
  Тимур Искаков
  Петер Едличка (Jedlička Peter)
  Барна Киш-Кирай
  Матеуш Кухаревич  (KUCHAREWICZ Mateusz)
  Андрей Ненко
  Квентин Уголини

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
2022 год в хоккее
П
М2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Норвегии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Польше
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей